Cupa Lituaniei (în ) este principala competiție fotbalistică eliminatorie de cupă din Lituania, organizată și gestionată de Federația Lituaniană de Fotbal.

Finalele cupei

Performanță după club

Note

Legături externe
Almantas Lauzadis  - Lithuanian Cup Finals.
RSSSF - Lithuanian Cup History.
  League321.com - National cup results.

Cupe naționale de fotbal
Fotbal în Lituania